Блек Слоан (; 27 липня 1975, м. Парк-Рідж, Іллінойс, США) — американський хокеїст, захисник.

Кар'єра 
Свою кар'єру гравця Слоун почав у студентському клубі Мічиганського університету, два сезони (1997/99) відіграв за клуб ІХЛ «Г'юстон Аерос». В сезоні 1998/99 Блек дебютує в НХЛ у складі Даллас Старс, в наступному сезоні здобуває разом з «старс» Кубок Стенлі. З 2000/01 грає за Колумбус Блю-Джекетс, а з 2001/02 за Калгарі Флеймс. Останні 28 матчів у НХЛ захисник провів за «Даллас Старс» в сезоні 2003/04.

З сезону 2005/06 Блек грає у Європі, спочатку за Тімро, а з 2006/07 за «Адлер Мангейм», ще три сезони відіграв за «Грізлі Адамс Вольфсбург» та один у складі Ред Булл.

У складі національної збірної виступав на чемпіонаті світу 2004.

Нагороди та досягнення 
 1999 Кубок Тернера — у складі «Г'юстон Аерос»
 1999 Кубок Стенлі — у складі Даллас Старс
 2004 Бронзовий медаліст чемпіонату світу
 2007 Чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»

Статистика

Посилання 
 Профіль  на hockeydb.com 
 Профіль  на eliteprospects.com 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Даллас Старс»
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Тімро»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Гріззлі Адамс Вольфсбург»
Спортсмени з Іллінойсу